

Goianésia est une municipalité de l'État de Goiás
 Goianésia do Norte est une municipalité de l'État du Pará

Homonymie de toponyme